

Mécanique 
 Turbine, dispositif rotatif destiné à utiliser la force d'un fluide (liquide ou gaz).
 Turbine hydraulique, turbine actionnée par l'eau.
 Turbine Francis, un type de turbine hydraulique.
 Turbine à gaz, turbine actionnée par un gaz sous pression (souvent de l'air chaud issu d'une combustion).
 Turbine à vapeur (d'eau) employée pour la production d'électricité et la propulsion des navires.

Voir aussi 
 Turbine, ancien nom de Psyké Underground, montagnes russes situées à Walibi Belgium ;
 Turbine, inc., développeur de jeux vidéo américain ;
 La Turbine est un style de musique dérivé de la Techno ;
 , des destroyers de la Marine royale italienne, dont :
 le Turbine, lancé en 1927.